Вячесла́в Андре́ев:
 Андреев, Вячеслав Андреевич (1890—1945) — скульптор, известный как автор статуи «Рабочий со звездой» для советского павильона на Всемирной выставке в Нью-Йорке (1939); брат скульптора и графика Николая Андреевича Андреева.
 Андреев, Вячеслав Митрофанович (род. 1937) — заместитель командира авиаэскадрильи 302-го лётного отряда Ухтинского объединённого авиаотряда Коми управления гражданской авиации Министерства гражданской авиации СССР, Герой Социалистического Труда.
 Андреев, Вячеслав Михайлович (род. 1941) — советский и российский физик, специалист в области солнечной энергетики, член-корреспондент РАН (2016). Примечания